Михаил Банов Кушев е български архитект, общественик и революционер, виден деец на Македонската младежка тайна революционна организация.

Биография 
Михаил Кушев е роден в март месец 1905 година в град Велес, тогава в Османската империя. Той е виден представител на голямата велешка фамилия Кушеви. Баща му Бано Кушев е деец на ВМОРО, убит от турците през 1910 г. Учи в българското училище във Велес, а след това завършва сръбската гимназия в 1925 година. Заради домашна работа за училище, в която Михаил описва българския характер на Македония и критикува сръбската политика в нея, той е изключен завинаги от всички училища в Югославия. Директорът намалява наказанието му до една седмица и намалено поведение.

След като завършва гимназия учи архитектура в Политехническия университет в Загреб. Още в началото на студентствотот си Михаил става член на Македонската младежка тайна революционна организация. Първата му задача в организацията е да пренесе новия проектоустав до групите в Белградския и Скопския университет. След това събира данни за велешката жандармерия и гарнизон. В 1927 година започват арести на студенти от университетите в Скопие и Загреб, които са членове на ММТРО и Михаил Кушев също е повикан в сръбския участък. Успява да се измъкне и да замине веднага за Виена. Там предава събраната информация за велешкия гарнизон и жандармерия на ММТРО. След това е изпратен да засили студентскотото дружество на организацията в Мюнхен, но тъй като полицията му дава 24 часа да напусне страната, в крайна сметка записва летен семестър в Париж.

С наближаването на Скопския студентски процес организацията силно пострадва в Скопие, Загреб, Белград и Любляна. В резултат на търсенето на некомпрометирани членове, Михаил Кушев е назначен за ръководител на групата в австрийския град Грац. Там в 1927 година записва да учи в Техническия университет по архитектура. Кушев продължава да предава подробни сведения за сръбските гарнизони и полицейски станции на Министерството на войната в България, пътувайки до София и обратно.

След Скопския процес Михаил решава да не се връща в Югославия и става български гражданин, оставайки известно време в София. Там става свидетел ана братоубийствените конфликти между михайловисти и протогеровисти. Кушев заминава за Виена, за да докладва за положението на ММТРО. Организацията във Виена подема стъпки за прекратяване на братоубийствата, но безуспешно.

Завършва архитектура в 1931 година в Грац, като след това се установява в София. Михаил Кушев пътува често до роднини в Скопие и пише в спомените си впечатления за българщината там:

Благодарение на Михаил Кушев е запазен тайният архив на ММТРО. Той е предаден от Кушев в 1985 година на Държавна агенция „Архиви“.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Михаил
Български архитекти
Дейци на ММТРО
Български имигранти от Македония в София
Починали във Велес
Погребани в Централните софийски гробища